Baesler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Baesler (* 1960), deutscher Musiktheater- und Schauspielregisseur
 Scotty Baesler (* 1941), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bäsler
 Besler
 Baessler